Jordi Soler (escriptor) (1963), escriptor català nascut a Mèxic
 Jordi Soler i Font (1938-2022), fotògraf, dibuixant i periodista català
 Jordi Soler i Galí, més conegut com a Toti Soler (1949), cantant català

Vegeu també 
 Jordi Solé